George kan have flere betydninger

 George - et form af drengenavnet Georg
 George (Sydafrika) - en by i Sydafrika
 George (Washington) - en by i den amerikanske delstat Washington